Think (englisch „denken“) steht für:

 Think (Aretha Franklin)
 Think (Band), US-amerikanische Rockband
 Think, ein Lied der Rockband The Rolling Stones; siehe Aftermath (Album)#Titelliste
 Think (Spieleserie), eine Gesellschaftsspiele-Serie von Ravensburger
 Think Global (Autohersteller), norwegischer Autohersteller
 Th!nk?, deutsches Musikfestival für Techno und House

Siehe auch:
 Think!